«Золотой мяч» (, ) — ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. Обычно считается самой престижной индивидуальной наградой для футболиста. Первое вручение «Золотого мяча» прошло в 1956 году. В 2010 году в результате соглашения между France Football и ФИФА была образована новая награда под названием «Золотой мяч ФИФА». Она стала вручаться совместно, в то время как присуждение «Золотого мяча» от France Football было приостановлено, как и аналогичной награды от ФИФА — «Игрок года». В 2016 году партнёрство France Football и ФИФА было прекращено, из-за чего вручение «Золотого мяча» от France Football возобновилось, а ФИФА стала присуждать новую награду под названием The Best FIFA Men’s Player.

«Золотой мяч» был учреждён главным редактором журнала France Football Габриэлем Ано. С 1956 по 2006 год вручение «Золотого мяча» происходило путём голосования между футбольными журналистами, с 2007 года право голоса получили тренеры и капитаны национальных сборных. Первоначально «Золотой мяч» вручался только европейским игрокам, однако в 1995 году его вручение стало возможным для футболиста любой национальности при условии его выступления в европейском клубе. С 2007 года «Золотой мяч» может получить любой профессиональный футболист во всём мире.

История 
Первым обладателем «Золотого мяча» стал Стэнли Мэтьюз из «Блэкпула». Изначально журналисты могли голосовать только за европейских игроков, выступающих за европейские клубы, поэтому футболисты вроде Диего Марадоны и Пеле не могли получить эту награду. В 1995 году правила изменились: теперь награду могли получить футболисты любой национальности, если они выступали за европейский клуб. В том же году эту награду впервые выиграл футболист не из Европы — игрок «Милана» Джордж Веа. В 1997 году обладателем «Золотого мяча» стал Роналдо, став первым бразильцем, получившим награду. В 2007 году правила вновь изменились: теперь обладателем «Золотого мяча» мог стать игрок любой национальности, выступающий за любой клуб мира. В связи с этим было увеличено число журналистов, определяющих победителя: с 52 журналистов из Европы до 96 журналистов со всего мира, которые определяют пять футболистов, претендующих на награду. Получили право отдать свой голос также тренеры и капитаны национальных сборных. Чаще всего «Золотой мяч» получали немецкие футболисты: пять игроков из Германии выиграли семь «Золотых мячей». Лев Яшин — единственный вратарь, который выиграл данную награду; произошло это в 1963 году.

В 2010 году награды «Золотой мяч» и «Игрок года ФИФА» были объединены в «Золотой мяч ФИФА». Первым обладателем такого приза стал Лионель Месси. В сентябре 2016 года ФИФА прекратил партнёрство с France Football. С тех пор награда вновь называется «Золотой мяч» и вручается журналом France Football. Награду «Золотой мяч» больше всего раз, трижды, получали пять футболистов: Йохан Кройф, Мишель Платини, Марко ван Бастен, Криштиану Роналду и Лионель Месси (Платини — единственный, кто получал эту награду в течение трёх лет подряд, с 1983 по 1985 годы). Награду «Золотой мяч» и «Золотой мяч ФИФА» больше всего раз, семь, получал Лионель Месси. Кроме того, Месси — единственный, кто получал эти награды в течение четырёх лет подряд, с 2009 по 2012 годы.

В 2020 году вручение «Золотого мяча» впервые в истории не было проведено, так как из-за пандемии COVID-19 были отменены крупные международные соревнования, в том числе Евро-2020, а ряд национальных первенств был досрочно завершен или приостановлен.

Список победителей

Многократные победители

Победители по странам

Победители по клубам

Дополнительные награды 
Отдельный приз под названием «Супер Золотой мяч» был присуждён Альфредо Ди Стефано в 1989 году, после того как он превзошёл Йохана Кройфа и Мишеля Платини в голосовании France Football. Спустя 10 лет журнал назвал Пеле «Игроком столетия» после консультации с обладателями «Золотых мячей». Из 34 обладателей награды 30 были согласны с признанием Пеле; Стэнли Мэтьюз, Джордж Бест и Омар Сивори воздержались, а Лев Яшин уже умер. Каждому из голосующих выделялось по пять мест, первому доставалось пять баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Однако Ди Стефано выбрал только первое место, Платини — первое и второе места, а у Джордж Веа на пятом месте оказалось два футболиста. Пеле был назван лучшим 17 голосами, тогда как второе место занял Диего Марадона, набравший почти в два раза меньше голосов.

В связи с 60-летием первой церемонии вручения «Золотого мяча» в 2016 году France Football опубликовала переоценку наград, вручённых до 1995 года, когда только европейские игроки имели право на получение награды. По оценке издания, 12 из 39 «Золотых мячей» были бы вручены игрокам из Южной Америки. В дополнение к Пеле и Диего Марадоне, получивших почётные награды за свои заслуги в футболе в 1996 и 2013 годах, свои призы получили Гарринча, Марио Кемпес и Ромарио. При этом первоначальных наград никто не лишался.

См. также 
 Клубный футболист года по версии УЕФА
 Игрок года ФИФА
 Золотой мяч ФИФА
 The Best FIFA Men’s Player
 Приз лучшему футболисту года в Европе
 Золотая бутса
 Золотой мяч (женщины)
 Golden Boy (награда)

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальная страница награды на сайте France Football 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») на сайте Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 
 Все лауреаты «Золотого мяча» за все годы

Золотой мяч (France Football)
Футбольные награды
Награды, появившиеся в 1956 году
Появились в 1956 году во Франции